Naselja u BiH:
 Sovići (Grude, BiH), selo u općini Grude
 Sovići (Mostar, BiH), selo u općini Mostar
 Sovići (Jablanica, BiH), selo u općini Jablanica